Fernfahrer steht für:

 Fernfahrer, einen  Beruf 
 Fernfahrer (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie
 Fernfahrer – Abenteuer auf Spaniens Straßen,  eine spanische Fernsehreihe
 Fernfahrer (Zeitschrift), ein Fachmagazin